Capanna Adula CAS – rifugio alpino nelle Alpi dell'Adula ad un'altitudine di 2.012 m
 Capanna Adula UTOE – rifugio alpino nelle Alpi dell'Adula ad un'altitudine di 2.393 m